La voz elecciones autonómicas de 1983 puede hacer referencia a las siguientes elecciones regionales celebradas en España el 8 de mayo de 1983:
 Elecciones a la Asamblea de Extremadura de 1983
 Elecciones a la Asamblea de Madrid de 1983
 Elecciones a la Asamblea Regional de Murcia de 1983
 Elecciones a la Asamblea Regional de Cantabria de 1983
 Elecciones a las Cortes de Aragón de 1983
 Elecciones a las Cortes de Castilla-La Mancha de 1983
 Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 1983
 Elecciones a las Cortes Valencianas de 1983
 Elecciones a la Junta General del Principado de Asturias de 1983
 Elecciones al Parlamento de Canarias de 1983
 Elecciones al Parlamento de las Islas Baleares de 1983
 Elecciones al Parlamento de Navarra de 1983
 Elecciones al Parlamento de La Rioja de 1983